Feldberg se poate referi la:
 Munți:
 Feldberg, vârf în Munții Pădurea Neagră (1493 m), landul Baden-Württemberg, Germania
 Feldberg (1813 m), vârf din Munții Kaiser, landul Tirol, Austria
 Großer Feldberg (878 m), vârf din masivul Taunus, landul Hessa, Germania
 Kleiner Feldberg (826 m), vârf din masivul Taunus, landul Hessa, Germania
 Feldberg (815 m), vârf din zona muntoasă Rhön, landul Hessa, Germania

 Localități:
 Feldberg
 Feldberg (Müllheim)
 Feldberg (Mecklenburg)

 Nume de persoane:
 Wilhelm Siegmund Feldberg (1900–1993), fiziolog și farmacolog german